Koževnikov je priimek več oseb:
 Aleksander Koževnikov (*1958), ruski (sovjetski) hokejist
Aleksander N.ali V. Koževnikov, ruski fizik
Alexandre Kojève (Aleksandr Vladimirovič Koževnikov) (1902–1968). francoski filozof ruskega rodu
Daniil Koževnikov, matematik (olimpijada)
Fjodor Ivanovič Koževnikov (1903–1998), ruski sovjetski mednarodni pravnik
 Georgij Nikitič Koževnikov, sovjetski general
Marija N Koževnikova, ruska jezikoslovka ?
Sergej Nikolajevič Koževnikov (1906–1988), ruski (sovjetski) strojnik
 Sergej Fjodorovič Koževnikov, sovjetski general
Aleksej Jakovljevič Koževnikov (1836–1902), ruski nevropsihiater
 Sergej Konstantinovič Koževnikov, sovjetski general
Vladimir F. Koževnikov, rusko–ameriški fizik
V. M. Koževnikov, ruski (sovj.?) leksikograf

Ruski priimki